Robert Stewart kan syfta på bland andra:

* Robert II av Skottland (1316–1390), kung av Skottland
 Robert III av Skottland (omkring 1340–1406), kung av Skottland
 Robert Stewart, 1:e hertig av Albany (omkring 1340–1420), skotsk ädling
 Robert Stewart, 1:e earl av March (omkring 1515–1586), skotsk ädling
 Robert Stewart, 1:e earl av Orkney (1533–1593), skotsk ädling
 Robert Stewart, 1:e markis av Londonderry (1739–1821), irländsk politiker
 Robert Stewart, 2:e markis av Londonderry (1769–1822), brittisk politiker 
 Robert Stewart (1811–1865), brittisk botaniker
 Robert Stewart (född 1918), amerikansk tonsättare
 Robert Banks Stewart (1931–2016), brittisk manusförfattare
 Robert Burgess Stewart (1908–1980), amerikansk diplomat och pedagog
 Robert L. Stewart (född 1942), amerikansk astronaut
 Robert Marcellus Stewart (1815–1871), amerikansk politiker
 Robert Prescott Stewart (1825–1894), irländsk tonsättare
 Robert Warren Stewart (1850–1895), anglikansk Kinamissionär

Se även 
 Robert Stuart
 Robert Steward